Watermelon Contestation peut désigner :
 Watermelon Contest, un film américain en noir et blanc sorti en 1896 ;
 Watermelon Contest, un film américain en noir et blanc sorti en 1900.